Bagnoli bezeichnet:

 Bagnoli del Trigno, Gemeinde in der Provinz Isernia in Italien
 Bagnoli di Sopra, Gemeinde in der Provinz Padua in Italien
 Bagnoli Irpino, Gemeinde in der Provinz Avellino in Italien
 Bagnoli (Neapel), Stadtteil der italienischen Stadt Neapel
 Bagnoli (Toskana), Ortsteil der italienischen Gemeinde Arcidosso in der Provinz Grosseto
 Bagnoli della Rosandra, Ortsteil der italienischen Gemeinde San Dorligo della Valle in der Provinz Triest

Bagnoli ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Bagnoli (* 1949), italienischer Installationskünstler, Maler und Zeichner
 Osvaldo Bagnoli (* 1935), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Stefano Bagnoli (* 1963), italienischer Jazzmusiker